Cette page présente les diplômes et tests anciennement proposés par l'Alliance française Paris Île-de-France.

Jusqu'en 2008, l'Alliance française proposait des diplômes de français :
 CEFP1 (Certificat d’Études de Français Pratique 1)
 CEFP2 (Certificat d’Études de Français Pratique 2)
 DL (Diplôme de Langue)
 DSLCF (Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises)
 DHEF (Diplôme de Hautes Études Françaises)

Depuis 2008, l'Alliance française Paris Île-de-France a renoncé à sa gamme propre de diplômes et a décidé de privilégier la préparation et la délivrance des diplômes du ministère français de l'Éducation nationale : TCF, DELF, DALF et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) : DFP (Diplôme de Français Professionnel) et TEF (Test d’Évaluation du Français).

Ces derniers testent l’aptitude et la compétence du candidat à utiliser le français écrit et oral dans plusieurs domaines de la vie professionnelle et à des niveaux différents.

Ils représentent un véritable atout pour tous ceux qui se trouvent concernés par la communication professionnelle dans l’univers francophone et international.

Les Alliances françaises sont pour la plupart centres d'examen pour le DELF et le DALF (ainsi assez souvent, que des certifications de la CCIP).

Ainsi, cinq cessions d'examen du DELF-DALF ont lieu chaque année à l'Alliance française Paris Ile-de-France. L'école propose également des cours de préparation à ces examens.

Voir aussi 
 Français langue étrangère

Alliance française
Test de langue française
Français langue étrangère